Helena Wiśniewska (ur. 1930) – polska lekkoatletka
 Helena Wiśniewska (ur. 1999) – polska kajakarka